

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Przywodzie – kolonia w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Choszczno
 Przywodzie – przysiółek wsi Osetna w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany
 Przywodzie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Przelewice

Inne 
 Przywodzie – dawna kolonie włączona do miasta Choszczno